Deux films au moins ont pour titre français L'Antiquaire :
 L'Antiquaire est le titre français du film Crooked Streets de Paul Powell (1920)
 L'Antiquaire est un film français de François Margolin (2015)